

Geografia 
 Fagundes – comune del Brasile nello Stato del Paraíba
 Fagundes Varela – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul

Persone 
 Antônio Fagundes – attore e doppiatore brasiliano
 Douglas Moreira Fagundes – calciatore brasiliano, centrocampista
 Lygia Fagundes Telles – scrittrice brasiliana
 Sálvio Fagundes – ex arbitro di calcio internazionale brasiliano